Mark Davis (snookerspeler), Engels snookerspeler
Mark Davis (golfer), Engels golfer
Mark Davis (musicus), voormalig drummer van de band Ugly Kid Joe
Mark Davis (chemicus), Amerikaans chemicus en winnaar van de Prinses van Asturiëprijs